Il singolare del torneo di tennis South African Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Markus Zoecke che ha battuto in finale Hendrik Dreekmann 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Michael Stich (primo turno)
 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Thomas Muster (quarti di finale)
 Marc Rosset (primo turno)

 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Aleksandr Volkov (semifinali)
 Amos Mansdorf (secondo turno)
 Jonathan Stark (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1994
ATP Tour 1994